

Geografia

Austria 
 Großkrut (già Böhmischkrut) – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)

Germania 
 Krut – frazione di Kipfenberg, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)